Die Saison 2004/05 im CEV-Pokal begann mit der Gruppenphase am 12. November 2004 und endete mit dem Finale am 6. März 2005. Deutschland war mit keinem Verein am Start. Österreich wurde durch Sparkasse Feldkirch, TI-Volley und SVS/PSV Kuoni Schwechat vertreten. Für die Schweiz war Concordia BTV Luzern dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde 
Die zehn Turniere der Vorrunde wurden vom 12. bis 14. November 2004 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zehn Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die sechs gesetzten Mannschaften Pallavolo Sirio Perugia, Monte Schiavo Jesi (beide Italien), Yesilyurt Istanbul (Türkei), Balakovskaia AES Balakovo (Russland), Dinamo-Aedificia Bukarest (Rumänien) und Caja de Avila (Spanien)

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2004/05
Volleyballsaison 2004/05
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften